Донское сельское поселение — муниципальное образование в Зерноградском районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — хутор Донской.

Население

Состав сельского поселения

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Зерноградского района